Sarter ist der Familienname folgender Personen:

 Armin Sarter (1837–1897), deutscher Genre-, Landschafts- und Tiermaler der Düsseldorfer Schule
 Stephan von Sarter (1833–1902), deutsch-französischer Finanzfachmann, Börsen- und Unternehmensanalyst sowie Anleger